Live at Borderline – album koncertowy zespołu Marillion. Nagrany w klubie The Borderline w Londynie.

Lista utworów 
 Splintering Heart
 Easter
 King of Sunset Town
 Waiting to Happen
 Sympathy
 Kayleigh
 Lavender
 Heart of Lothian
 Uninvited Guest
 Slainte Mhath
 The Release
 Hooks in You
 Garden Party

Albumy koncertowe Marillion
Albumy muzyczne wydane w roku 1992